Гаррієт Бакер (1845-1932), художниця
Том Бакер , данський спортсмен, бадмінтон